Spomenik žrtvam komunizma je ime za več spomenikov, posvečenim žrtvam komunizma:

 Spomenik žrtvam komunizma v Washingtonu D.C.
 Spomenik žrtvam komunizma v Pragi